Iwtschenko steht für:

 Iwtschenko Progress, ukrainischer Triebwerkshersteller

Iwtschenko ist der Familienname folgender Personen:
 Jewgeni Michailowitsch Iwtschenko (1938–1999), sowjetischer Geher, siehe Jauhen Iutschanka
 Oleksandr Iwtschenko (1903–1968), ukrainisch-sowjetischer Flugmotorenkonstrukteur
 Wiktor Iwtschenko (1912–1972), ukrainisch-sowjetischer Filmregisseur